Kuke může být

 Kuke (Hanila) — vesnice v obci Hanila v estonském kraji Läänemaa
 Kuke (Kaarma) — vesnice v obci Kaarma v estonském kraji Saaremaa
 Kuke (galerie) — estonská umělecká galerie s muzeem
 Kuke (Tallinn) — rekreační a turistické centrum v Tallinnu

příjmení osob
 Ergin Kuke — filmař, specialista na vizuální efekty
 Pali Kuke (* 1947) — albánský režisér

Rozcestníky - příjmení